Локути — наименование населённых пунктов.

Белоруссия 
 Локути — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Эстония 
 Локути — деревня в уезде Харьюмаа.